A Five Nights at Freddy's: The Silver Eyes (nemhivatalos magyar fordításban: Öt Éjszaka Freddy-nél: Az Ezüst Szemek) egy 2016-ban kiadott horror–misztikus regény, amit Scott Cawthon és Kira Breed-Wrisley írt. A könyv Cawthon népszerű horror videójáték-sorozatán alapul a Five Nights at Freddy's-en. A sorozat folytatása, a Five Nights at Freddy's: The Twisted Ones 2017. június 27-én jelent meg.

Történet 

1995-ben a 17 éves Charlotte (becenevén Charlie) visszatér régi otthonába, a utahi Hurricane-be hogy abba az iskolába járjon barátja, Michael Brooks helyett, akinek tíz évvel ezelőtti halála miatt megkapta az ösztöndíját. Charlie találkozik a gyerekkori barátaival, Jessicával, Johnnal, Carltonnal, Lamarral, Marlavál és Marla öccsével, Jasonnal, és mind úgy döntenek, meglátogatják a helyet ahol Michael meghalt. Ez a hely a Freddy Fazbear Családi Pizzéria, ami korábban Charlie apjának tulajdona volt. Egy félkész állapotban lévő bevásárlóközpont épült azóta az étterem helyére, de egy kis kutatás után rájönnek, hogy az étterem még mindig áll, a bevásárlóközpont pedig csak rá lett építve. 

Betörnek és felfedezik az elhagyatott éttermet, megtalálják az animatronikus kabalákat: Freddy-t a medvét, Bonnie-t a nyulat és Chica-t, a csirkét, akiket Charlie apja épített évekkel ezelőtt. Másnap Charlie és a barátai visszamennek a régi iskolájukba, ahol később John bevallja Charlie-nak hogy látott egy furcsa embert egy Arany Freddy jelmezben, a Freddy Fazbear Pizzériában, Michael halálának napján, és azt gyanítja hogy az az ember lehet Michael gyilkosa. Éjjel a barátok visszamennek az étterembe, ahol felfedezik az animatronikus robotokat irányító szobát, ott pedig még egy robotot, Foxyt, a kalózrókát. A robot kampójával megsebesíti Charliet, aki ha nem ment volna időben távolabb tőle, már halott lenne. Másnap reggel Charlie elmondja Johnnak hogy mielőtt Hurricane-be költöztek, az apjának volt egy másik étterme, a Fredbear Családi Étterem, ahol egy sárga Freddy és egy sárga Bonnie szórakoztatta a gyerekeket.

Másnap elindulnak New Harmony-ba és Charlie visszaemlékszik a napra, amikor öccsét, Sammyt elrabolta egy sárga Bonnie-jelmezes ember, ami miatt az étterem bezárt és Charlie szülei elváltak. Azt gyanítja hogy Michael gyilkosa és Sammy elrablója ugyanaz a személy. Éjjel visszamennek a pizzériába, ahol elkapja őket Dave, az épülő bevásárlóközpont éjjeliőre, aki a rendőrséget akarja hívni, Charlie ráveszi az őrt, hogy engedje be őket az étterembe. Charlie és barátai a robotok irányításával szórakoznak, Jason pedig meglátja, amint Dave felvesz egy sárga Bonnie-jelmezt és elrabolja Carltont. Elmenekülnek az étteremből és Dunn rendőrtiszthez mennek, aki a bevásárlóközpont ajtaját lezárva találja. Clay Burke rendőrkapitány, Carlton apja, nem hiszi el hogy mi történt, valószínű hogy fia csak szórakozik velük. Charlie később elmondja Johnnak hogy miután az étterem bezárása és Michael halála után az apja öngyilkos lett, sokan azt hitték hogy ő volt a tettes.

Dunn rendőrtiszt másnap a bevásárlóközpontba megy. hogy megtalálja az éttermet, de Dave rátámad és megöli. Charlie és John elmennek a könyvtárba, hogy többet tudjanak meg a Fredbear Családi Étterem múltjáról. Egy régi újságot találnak, amiben az egyik cikk Sammy elrablásáról szól és van ott egy fénykép Dave-ről, aki az étterem társtulajdonosa volt. Eközben Dave Carltont egy speciális jelmezbe helyezi, majd elmondja hogy néhány jelmez képes robottá is változni, amiről a „rugózárak” gondoskodnak. Ha ember van a jelmezben, miközben a rugózárak kioldanak és a jelmez átvált robot módra, akkor a hatalmas fémtömeg halálra zúzza a benne tartózkodó személyt. Dave valójában nem más mint William Afton, egy pszichopata, aki Michael, Sammy, valamint négy másik gyerek haláláért felelős.

Charlie és barátai betörnek az étterembe és kiszabadítják Carltont a rugózáras jelmezből. Útban kifelé, a négy robot életre kel és rájuk támad. William elmondja, hogy a robotokat az áldozatai szellemei szállták meg, akik meg akarnak ölni minden betolakodót. A csapat egy partiszobában bújik el, de az animatronikok ott is rájuk találnak. Felbukkan egy ötödik robot, aki a régi étteremből származik, Arany Freddy, akit Michael szelleme irányít. Charlie erre akkor jött rá amikor meg akarta őket védeni. Az Arany Freddy engedélyt ad nekik, hogy elhagyják az éttermet, eközben Burke rendőrkapitány Dunn rendőrtisztet keresi. William, aki aranyszínű Bonnie-jelmezt visel rájuk támad, de Charlie aktiválja a jelmez rugózárait, William pedig meghal. A robotok elviszik William hulláját és megérkezik Burke rendőrkapitány, aki mindenkit kivisz az étteremből. Másnap reggel mind hazatérnek, de Charlie, mielőtt elhagyná a várost, meglátogatja apja sírját.

Fordítás

További információk

2015 regényei
21. századi amerikai regények